Cette page recense les différentes significations résultant du rapprochement des lettres MI et du chiffre 8 :

 aux États-Unis, le MI8 était une agence gouvernementale de cryptanalyse, utilisée à l'occasion de la Première Guerre mondiale, remplacée après l'armistice par la American Black Chamber,
 au Royaume-Uni,  le MI8 était une agence gouvernementale de traitement du Renseignement d'origine électromagnétique (ou SIGINT), utilisée à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale.